Filmforum bezeichnet:

 Filmforum Duisburg, ein Kino
 Filmforum (Zeitschrift), eine Kinozeitschrift